Retorno sobre investimento
Retorno (álbum) - do cantor J. Neto

Localidades 

El Retorno

Desambiguação
Desambiguações de topônimos